Raricirrus är ett släkte av ringmaskar som först beskrevs av Hartman 1961.  Raricirrus ingår i familjen Ctenodrilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Raricirrus